Ро́джер Уо́лкотт Спе́рри (; 20 августа 1913, Хартфорд, Коннектикут, США — 17 апреля 1994, Пасадина, Калифорния, США) — американский нейропсихолог, профессор психобиологии, получивший в 1981 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Член Национальной академии наук США (1960), иностранный член Лондонского королевского общества (1976), Академии наук СССР (1988).

Биография 
Сперри родился в городе Хартфорд, штат Коннектикут. У Роджера был брат, Рассел Лумис. Их отец умер, когда Роджеру было 11 лет.

Он получил степень доктора философии в области зоологии в Чикагском университете в 1941 году. После этого он занимался исследованиями вместе с Карлом Лэшли в Гарвардском университете.

В 1954 году Сперри занял место профессора в Калифорнийском технологическом институте, где провёл наиболее известные из своих экспериментов.

Научная деятельность 
Сперри утверждал, что каждое полушарие головного мозга во многих отношениях действует как самостоятельный мозг. Проводя эксперимент с животными по рассечению мозолистого тела (соединяет полушария головного мозга), демонстрировал, что информация, присутствующая в зрительном виде в одном полушарии, не определяется другим полушарием.

Личная жизнь 
В 1949 году Сперри женился на Норме Гэй Деупри. У них родились сын, Гленн Майкл, и дочь, Джанет Хоуп.

Общественная деятельность 
В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Награды и признание 

 1971 — 
 1973 — 
 1976 — 
 1979 — Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования, «For contributions to the knowledge of brain function, and the understanding of mental and psychosomatic diseases»
 1979 — Премия Вольфа по медицине, 
 1979 — 
 1981 — Нобелевская премия по физиологии или медицине (совместно с Дэвидом Хьюбелом и Торстеном Визелом), 
 1989 — Национальная научная медаль США в номинации «Биологические науки», «For his work on neurospecificity which showed how the intricate brain networks for behavior are effected through a system of chemical coding of individual cells, which has made fundamental contributions to the understanding of human nature»
 1989 — 
 1993 —

См. также 
 
 Газзанига, Майкл

Примечания

Ссылки 
 Информация с сайта Нобелевского комитета 
 Roger Wolcott Sperry. 20 August 1913—17 April 1994 // Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 1997, vol. 43 pp. 461-470, plate, by T. J. Voneida 

Психологи США
Нейробиологи США
Биологи XX века
Нейропсихологи
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Лауреаты премии Вольфа по медицине
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены РАН
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Сотрудники Калифорнийского технологического института
Преподаватели Чикагского университета
Лауреаты премии Американской психологической ассоциации за вклад в психологию
Выпускники Средней школы Холла (Коннектикут)
Выпускники Оберлинского колледжа
Почётные доктора Чикагского университета